Villa Adriana désigne la frazione (localité) de Tivoli tenant son nom de la villa d'Hadrien qu'elle accueille sur son territoire.

 Villa Adriana est aussi le nom en italien de la villa d'Hadrien (en latin : Villa Hadriana) construite par l'empereur Hadrien près de Tibur.

Voir aussi